Александр Ревякин:
 Ревякин, Александр Васильевич (род. 1956) — российский историк, профессор МГИМО, один из авторов учебника «История Франции».
 Ревякин, Александр Иванович (1900—1983) — русский советский литературовед.